Hollington steht für:

 Hollington (Hampshire), eine Ortschaft in der englischen Grafschaft Hampshire

Hollington ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Hollington (* 1942), Anglist und Hochschullehrer